Комбер () — многозначное понятие.

Топоним 
 Комбер — город в Великобритании.

Фамилия 
  (1919—1992) — австралийский политик, член Палаты представителей (1961—1963).
  (1906—1998) — американский католический священник, генеральный настоятель Американского католического миссионерского общества (1956—1966).
  (1939—1998) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1972—1981).
  (1575—1653) — английский лингвист и англиканский священник, магистр колледжа Тринити Кембриджского университета (1631—1645).